Kent puede referirse a las siguientes acepciones:

 Kent: condado inglés;
 Kent: antiguo reino anglosajón de Inglaterra;
 Kent: grupo musical sueco;
 Kent: álbum del grupo musical homónimo;
 Kent: marca de cigarrillos;
 Kent (marca): empresa de Londres que fabrica brochas de afeitar
 Condado de Kent (Delaware), en Estados Unidos;
 Condado de Kent (Maryland), en Estados Unidos;
 Condado de Kent (Míchigan), en Estados Unidos;
 Condado de Kent (Rhode Island), en Estados Unidos;
 Condado de Kent (Texas), en Estados Unidos;
 Condado de Kent (Nuevo Brunswick), en Canadá;
 Condado de Kent (Ontario), en Canadá;
 Kent, localidad de Connecticut en Estados Unidos;
 Kent, localidad de Indiana en Estados Unidos;
 Kent, localidad de Iowa en Estados Unidos;
 Kent, localidad de Minnesota en Estados Unidos;
 Kent, localidad de Nueva York en Estados Unidos;
 Kent, localidad de Ohio en Estados Unidos;
 Kent, localidad de Washington en Estados Unidos;
 Municipio de Kent (Dakota del Norte)
 Municipio de Kent (condado de Warren, Indiana)
 Municipio de Kent (condado de Stephenson, Illinois)
 Municipio de Kent (condado de Edmunds, Dakota del Sur)
 Victoria Kent: abogada y política republicana española.